Косолеакаке има више значења:

 Општина Косолеакаке (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Косолеакаке (Косолеакаке, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику